Het Nederlands kampioenschap driebanden (een spelsoort in het carambolebiljarten) wordt tegenwoordig georganiseerd door de Stichting BEN onder eindverantwoordelijkheid van de Sectie Driebanden van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. Recordkampioen is Dick Jaspers die in 2020 zijn 21e titel behaalde.

Erelijst

Medaillespiegel 

Driebanden